Натуральне число 844
 844 рік до нашої ери
 844 рік нашої ери